Raphia (plant), een geslacht uit de palmenfamilie
 Raffia (materiaal), een materiaal dat vervaardigd is van dunne repen blad van de raphiapalm uit Afrika en Madagaskar
 Raffia (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over sekse- en gendervraagstukken